Une manique est un brassard métallique avec lequel les gladiateurs se protègent le bras droit et les archers le bras gauche.
 Une manique est un gant fait d'une matière textile ignifugée servant à se protéger les mains de la chaleur excessive des objets que l'on veut saisir, utilisé notamment en cuisine. 
 Une manique est aussi une protection en cuir utilisée par les gymnastes.
 Une manique est un gant de cuir très résistant avec lequel certains artisans et ouvriers se protègent les mains pendant leur travail.